Miejscowości w USA:
 Three Lakes – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Miami-Dade
 Three Lakes – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Snohomish
 Three Lakes – jednostka osadnicza w stanie Michigan, w hrabstwie Baraga
 Three Lakes – jednostka osadnicza w stanie Wisconsin, w hrabstwie Oneida
 Three Lakes – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Oneida

Gminy w USA:
 Three Lakes (ang. Three Lakes Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Redwood
 Three Lakes (ang. Three Lakes Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Oneida